Саблуково — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Разинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Разинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 37 км, до центра муниципального образования Горы — 2 км.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Примечания

Ссылки 
 Саблуково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района